Bagaraatan ostromi (mon. "pequeño cazador de John H. Ostrom") es la única especie conocida del género extinto Bagaraatan de dinosaurio terópodo probablemente manirraptor que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 83 a 71 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Asia. Bagaraatan debió haber medido entre 3 y 4 metros de largo. La especie tipo, B. ostromi, fue descrita por Osmolska en 1996. El fósil fue encontrado en la Formación de Nemegt de Mongolia. El esqueleto postcraneal (ZPAL MgD-I/108) fue descrito como similar a las aves, con el cráneo exhibiendo características de varios grupos de terópodos. Holtz los clasificó como un tiranosauroide, Coria lo identificó como un troodóntido y Rauhut lo ubicó en Maniraptora. Mark Loewen et al. lo colocó como un tiranosauroide  basal, de acuerdo con la asignación de Holtz. A continuación se muestra el cladograma de Loewen et al. de 2013.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Bagaraatan en Dinodata (en inglés, se requiere registrarse en forma gratuita)
 Ficha e imagen de Bagaraatan en Dinodata.de (en alemán)
 Bagaraatan en The Theropod Database (en inglés)
 Entrada en Dinosaur Mailing List con la discusión sobre el género  (en inglés)

Maniraptora
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia